Chromosporium är ett släkte av svampar. Chromosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chromosporium